Jean Royer peut désigner :
 Jean Royer (1938-2019), poète et écrivain québécois ;
 Jean Royer (1920-2011), homme politique français ;
 Jean Royer (1960?-), directeur de cabinet et autres postes auprès de Jacques Parizeau.